Az exo vagy EXO jelentései lehetnek:

 Exo, 12 tagú dél-koreai popegyüttes
 Exo, a Gatekeeper együttes 2012-es albuma
 eXo Platform, nyílt forráskódú szoftver
 Exo maszk, az Avatar című amerikai film egyik kelléke
 Enriched Xenon Observatory (EXO), részecskefizikai kísérlet